AKB48 (Ей Кей Би Фортиейт) е японска момичешка идол група, създадена през 2005 г. от известния японски музикален продуцент и текстописец Ясуши Акимото.

AKB48 се състои от пет екипа: Team A, Team K и Team B, Team 4, Team 8 като общия брой на членовете на групата са около 140. Момичетата не надвишават 21 години.

Групата е много популярна в Япония. Последните 9 сингъла на AKB48 достигнали до първо място в седмичните класации на Орикон.

* към август 2014 г.

Членове

Дискография

Студийни албуми 
 Set List ~Greatest Songs 2006 – 2007~ (2008)
 Kamikyokutachi (2010)
 Koko ni Ita Koto (2011)
 1830m (2012)
 Tsugi no Ashiato (2014)
 Koko ga Rhodes da, Koko de Tobe! (2015)
 0 to 1 no Aida (2015)

Сингли

Видеоклипове

Източници

Външни препратки 

 AKB48 в Youtube
 Официален уебсайт (на японски)